Anton Schaller (1944-), journaliste suisse ;
 Anton Ferdinand Schaller (1773-1844), portraitiste, miniaturiste et peintre sur porcelaine autrichien. Il est le père d'Eduard.
 Eduard Schaller (1802-1848), peintre autrichien d'histoire et d'église. Il est le fils d'Anton Ferdinand.
 François Schaller (1920-2006), économiste suisse ;
 Gérald Schaller (1954-), homme politique suisse du canton du Jura ;
 Gérard Schaller (1958-), journaliste français ;
 Gerd Schaller (1968-), chef d'orchestre allemand ;
 Gilbert Schaller (1969-), joueur autrichien de tennis ;
 Henri Gaspard de Schaller (1828-1900), personnalité politique suisse ;
 Jean-Pierre Schaller (1924-2021), théologien, abbé et confesseur suisse ;
 Johanna Schaller, (1952-), athlète est-allemande ;
 Johann Gottlieb Schaller (1734-1814), entomologiste allemand ;
 Pascal Schaller (1971-), joueur et entraîneur suisse de hockey sur glace ;
 Rainer Schaller (1969-2022), entrepreneur allemand.

Toponyme 
 Schaller, une ville du comté de Sac, en Iowa, aux États-Unis.

Autre 
 Avenue Charles Schaller, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem dans le quartier du Blankedelle

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Homonymie de toponyme